Sieler ist der Familienname folgender Personen:

 Bastian Sieler (* 1987), deutscher Politiker (parteilos) und seit April 2022 der Oberbürgermeister der Stadt Stendal
 Ernst Sieler (1893–1983), deutscher Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg
 Hans-Joachim Sieler (* 1939), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Manfred Sieler (1927–1971), deutscher Bildhauer und Hochschullehrer an der Kunstakademie Düsseldorf
 Ruth Sieler (1911–1976), deutsche Musikpädagogin und Rhythmiklehrerin
 Wolfgang Sieler (1930–2001), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:

 Sihler
 Siler